Filmy
 Zacznijmy od nowa (Begin Again) − amerykańska komedia muzyczna z 2013 roku, w reżyserii Johna Carneya
 Zacznijmy od nowa (Starting Over) − amerykańska komedia romantyczna z 1979 roku, w reżyserii Alana J. Pakuli